Dieser Artikel behandelt die belgische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2017 in den Niederlanden. Belgien konnte sich erstmals für eine Endrunde qualifizieren, schied aber als Gruppendritter mit ausgeglichener Tordifferenz aus und konnte dabei Ex-Europameister Norwegen hinter sich lassen.

Qualifikation 

Belgien wurde für die Qualifikation in Gruppe 7 gelost und traf dabei auf England sowie erstmals auf Serbien, Bosnien-Herzegowina und Estland. Als viertbester Gruppenzweiter konnte sich Belgien erstmals für die Endrunde qualifizieren. Beste belgische Torschützinnen in der Qualifikation waren Janice Cayman und Tessa Wullaert mit je 4 Toren.

Tabelle

Kader 
Am 31. Mai wurde ein vorläufiger Kader mit 28 Spielerinnen benannt, der ab dem 6. Juni ein Trainingslager bezog, wobei einige Spielerinnen erst am 7. (mit "*" markiert) bzw. 11. Juni (mit "**" markiert) hinzugestoßen sind. Am 25. Juni wurde der EM-Kader benannt. Aus dem vorläufigen Kader wurden Jassina Blom, Charlotte Tison, Sofie Van Houtven, Jody Vangheluwe, Sarah Wijnants und Sara Yuceil gestrichen. Hinzu kam die erst 19-jährige Kassandra Missipo, die letztlich aber aus disziplinarischen Gründen durch Sara Yuceil ersetzt wurde.

Vorbereitung  
Nach der erfolgreichen Qualifikation spielten die Belgierinnen zweimal auf heimischem Boden gegen die ebenfalls für die Endrunde qualifizierten Russinnen und verwandelten die zuvor ausgeglichene Bilanz durch zwei Siege in eine positive Bilanz.  Im November verloren sie dann gegen Endrunden-Gegner Dänemark mit 1:3. Im März 2017 nahmen die Belgierinnen zur weiteren Vorbereitung am Zypern-Cup 2017 teil, wo sie in den Gruppenspielen auf die EM-Teilnehmer Italien (4:1) und die Schweiz (2:2), sowie Nordkorea (1:4) und im Spiel um Platz 7 auf Österreich (1:1, 3:2 i. E.) trafen. Am 11. April gewannen die Red Flames gegen EM-Teilnehmer Schottland mit 5:0 und am 13. Juni spielten sie gegen Vizeweltmeister Japan und erreichten ein 1:1, jeweils in Oud-Heverlee. Am 30. Juni verloren sie in San Pedro del Pinatar gegen Spanien mit 0:7. Am 7. Juli verloren sie in Montpellier gegen den Nachbarn Frankreich  mit 0:2. Abgeschlossen wurde die Vorbereitung am 11. Juli in Denderleeuw mit einem 2:0-Sieg gegen Russland.  Quartier in den Niederlanden wird das Van der Valk Hotel Gilze in Tilburg sein.

EM-Endrunde 

Bei der Auslosung am 8. November 2016 war Belgien Topf 4 zugeordnet.
Belgien trifft in der Vorrundengruppe A im ersten Spiel auf Dänemark, dann auf Norwegen sowie auf Gastgeber und Nachbar Niederlande. Gegen Dänemark gab es bisher in zehn Spielen acht Niederlagen und je ein Remis und einen Sieg, diesen beim Algarve-Cup 2016. Auch gegen die beiden anderen Gegner ist die Bilanz negativ: gegen die Niederlande gab es bis zur Auslosung in 27 Spielen nur drei Siege bei vier Remis und 20 Niederlagen und gegen Norwegen in elf Spielen nur je einen Sieg und ein Remis bei neun Niederlagen. Den letzten Sieg gegen die Nachbarinnen gab es am 23. August 2000. Der einzige Sieg gegen Norwegen gelang dagegen beim bisher letzten Aufeinandertreffen am  23. Mai 2015, als sich die Norwegerinnen auf die WM 2015 vorbereiteten. Bereits vor der Auslosung hatte Belgien gegen die Niederlande und Dänemark Freundschaftsspiele für den 24. bzw. 28. November 2016 vereinbart, wovon das erste mit 3:2 gewonnen und das zweite mit 1:3 verloren wurde.

Einzelnachweise 
  

Belgien
2017 Frauen